

Cinéma / Télévision 
 Fury, le titre original du film muet américain Le Vengeur de Henry King, sorti en 1923 ;
 Fury, le titre original de Furie, film américain de Fritz Lang, sorti en 1936 ;
 Blanche Fury, titre original de Jusqu'à ce que mort s'ensuive, film britannique de Marc Allégret, sorti en 1948 ;
 Fury, série télévisée western américaine (1955-1960) ;
 Flight to Fury, film du réalisateur américain Monte Hellman, sorti en 1964 ;
 The Fury, titre original de Furie, film américain de Brian De Palma, sorti en 1978 ;
 Fury, film américain de David Ayer, sorti en 2014.

Littérature 
 The Fury, titre original de Furie, roman de l'écrivain américain John Farris publié en 1976 et ayant inspiré le film homonyme de Brian De Palma.

Musique 
 Bongo Fury, album du musicien américain Frank Zappa sorti en 1975 ;
 Dark Fury, groupe de national socialist black metal polonais ;
 Fury Records, label de musique américain ;
 Fury-R, groupe de rap ivoirien.

Jeux vidéo 
 Fatal Fury, Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, série de jeux de combat en 2D développée par SNK ;
 Fury, jeu multijoueur arrêté en 2008.

Nom propre

Patronymes 

 Billy Fury (1940-1983), chanteur et parolier de rock britannique ;
 David Fury (né en 1959), scénariste, réalisateur et producteur de télévision américain ;
 DJ Fury (né en 1974), disc jockey anglais ;
 Gardy Fury (né en 1978), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Hannah Fury, compositrice et chanteuse américaine ;
 Tommy Fury (1999-), boxeur professionnel britannique et star de la télé-réalité ;
 Tyson Fury (né en 1988), boxeur britannique ;
 Warren Fury (né en 1985), joueur de rugby à XV gallois ;

Personnages de fiction 
 , personnage de DC Comics créé en 1983 et désignant plusieurs individus ;
 Nick Fury, personnage de Marvel Comics créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1963 ;
 The Fury personnage de Marvel Comics créé par Alan Moore et Alan Davis ;  
 The Fury, personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear ;

Véhicules 
 Hawker Fury, avion militaire anglais de l'entre-deux-guerres ;
 Hawker Sea Fury, chasseur britannique développé pour la Royal Navy ; 
 , navires de la Royal Navy ; 
 North American FJ Fury, premier avion de chasse à réaction embarqué à bord de porte-avions américain ;
 Plymouth Fury et Plymouth Gran Fury, automobiles du constructeur Plymouth.

Autres 
 Fury, montagnes russes lancées à Bobbejaanland en Belgique